Willman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Willman
 Anders Willman
 Carl Willman
 Hedvig Willman
 Jöns Willman
 Olof Willman
 Olof Eriksson Willman
 Otto Willmann

Svenska efternamn